8 miejscowości w Polsce: 
 Gustawów – leśniczówka w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Gustawów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca 
 Gustawów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza 
 Gustawów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Zakrzew 
 Gustawów – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny 
 Gustawów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków 
 Gustawów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków 
 Gustawów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Dobrzyca